Mexicaanse hockeyploeg (mannen)
 Mexicaanse hockeyploeg (vrouwen)